Ринкон дел Агвакате има више значења:

 Ринкон дел Агвакате (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон дел Агвакате (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон дел Агвакате (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику